Hengshan Qu kan syfta på följande platser:

Kina 

 Fendou (häradshuvudort i Kina, lat 45,21, long 130,90), Heilongjiang, 
 Hengshan Qu (härad i Kina), Heilongjiang, 

Robotskapade Kinaförgreningar